Miejscowości w Polsce
 Ługnica – przysiółek wsi Kosowy w woj. podkarpackim w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska
 Ługnica – nazwa niestandaryzowana, leśniczówka na wsi Bronowice w woj. lubuskim w pow. żarskim, w gminie Trzebiel